Округ Джамму и Кашмира — административная единица союзной территории, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

По состоянию на 2020 год число округов Джамму и Кашмира равняется 20.

Список округов